Kurt Thomas (1904-1973) – compositore e direttore di coro tedesco
Kurt Bilteaux Thomas (1956-2020) ginnasta e attore statunitense
Kurt Vincent Thomas  (1972 – vivente) cestista statunitense